São Joaninho peut désigner :
au Portugal :
São Joaninho, paroisse civile de la municipalité de Castro Daire, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
São Joaninho, paroisse civile de la municipalité de Santa Comba Dão, située dans le district de Viseu et la région Centre.

Géographie du Portugal